Croca puede referirse a:
 la localidad portuguesa Croca;
 el nombre común de la planta Verbascum chaixii;
 el nombre común de la planta Verbascum nigrum; y
 el nombre común de la planta ''Verbascum pulverulentum.